G11 (China), een autosnelweg in China
 G11 (Slovenië), een nationale weg in Slovenië
 Heckler & Koch G11, een geweer